Supercupa Europei 1997 a fost o serie de două meciuri de fotbal desfășurate pe 8 ianuarie și 11 martie 1998 între Borussia Dortmund și Barcelona. Echipa din urmă a câștigat cu 3–1 la general, după 2–0 în tur și 1–1 în retur

Detalii

Primul tur

Turul doi

Legături externe
RSSSF

1997 în fotbal